Acheron (rivier in Griekenland); een rivier in Griekenland
Acheron (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
Acheron (mythologie); een personage uit de Griekse mythologie en een van de rivieren rond het dodenrijk
Acheron (rivier in Marlborough); een rivier in de Nieuw-Zeelandse regio Marlborough
Acheron (rivier in Canterbury); een rivier in de Nieuw-Zeelandse regio Canterbury
Acheron (band); een metalband
Acheron (geslacht), een geslacht